Poulets grillés peut faire référence à :

 Poulets grillés, un roman policier de la romancière Sophie Hénaff paru en 2015 ;

 Poulets grillés, un téléfilm français réalisé en 2021-2022 par Pascal Lahmani ;

 Poulets grillés - La Belle et le Clochard, un téléfilm français réalisé en 2023 par July Hygreck.

Homonymie de titre